Ся́пся:
 Сяпся — река в Республике Карелия.
 Сяпся — село в Пряжинском районе Республики Карелия.